Pastore puede referirse a:

 Ada I. Pastore (1906-1952), botánica argentina.
 Affonso Celso Pastore (n. 1939), economista brasileño.
 Carlos Pastore (1907-1996), político paraguayo.
 Giampiero Pastore (n. 1976), deportista italiano que compitió en esgrima.
 Javier Pastore (n. 1989), futbolista argentino.
 José María Dagnino Pastore (n. 1933), empresario, banquero y economista argentino.
 Mauro Pastore (n. 1967), diseñador italiano.
 Raimundo Pastore (1900-1977), actor de radio, cine y televisión argentino.
 Rodrigo Pastore (n. 1972), entrenador argentino de baloncesto.
 Vincent Pastore (n. 1946), actor estadounidense.